Tamayo bezeichnet:
 Tamayo (Baoruco), Ort in der Provinz Baoruco der Dominikanischen Republik

Tamayo ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaldo Tamayo Méndez (* 1942), kubanischer Kosmonaut, Pilot und Politiker
 Arturo Tamayo (* 1946), spanischer Dirigent 
 César Alcides Balbín Tamayo (* 1958), kolumbianischer Bischof
 Daniel Tamayo (* 1989), kolumbianischer Fusion- und Jazzmusiker
 Daniel Tamayo (Revolutionär) († 1923), mexikanischer Revolutionär
 Diego Tamayo (* 1983), kolumbianischer Radrennfahrer

 Giulia Tamayo León († 2014), peruanische Menschenrechtsaktivistin und Anwältin
 James Anthony Tamayo (* 1949), Bischof von Laredo

 Lauren Tamayo (* 1983),  US-amerikanische Radrennfahrerin
 Manuel Tamayo y Baus (1829–1898), spanischer Dramatiker
 Nemesio Tamayo (1907–1991), spanisch-chilenischer Fußballspieler
 Orlando Zapata Tamayo (1967–2010), kubanischer Dissident, siehe Orlando Zapata
 Rufino Tamayo (1899–1991), mexikanischer Maler
 Victor Antonio Tamayo Betancourt (* 1937), kolumbianischer Priester und Weihbischof in Barranquilla